Arunta steht für:

 Arrernte, australische Aborigines
 HMAS Arunta, Schiffe der Royal Australian Navy